Kärger ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Kärger (* 1929), deutscher Politiker 
 Heiko Kärger (* 1960), deutscher Politiker
 Jörg Kärger (* 1943), deutscher Physiker